Bertolicci ist der Familienname folgender Personen:

 Attilio Bertolucci (1911–2000), italienischer Lyriker und Literaturkritiker
 Bernardo Bertolucci (1941–2018), italienischer Filmregisseur
 Giuseppe Bertolucci (1947–2012), italienischer Filmschaffender
 Paolo Bertolucci (* 1951), italienischer Tennisspieler